Името Миланово може да се отнася за:

 българските села:
 Миланово (Област София)
 Миланово (Област Шумен)
 сръбското село
 Миланово (община Враня)